Za tych... – drugi album zespołu Cree. Wydany w 2002 przez Con Solator.

Lista utworów 

Albumy Cree
Albumy muzyczne wydane w roku 2002